Esta é a divisão territorial administrativa do Estado de São Paulo vigente no período entre 1993-1996, incluindo a área territorial dos municípios. O Estado de São Paulo possuía 572 municípios até 1992 e passou a contar com 625 municípios em 1 de janeiro de 1993, quando foram instalados os municípios criados pelas leis nº 6.645 de 9 de janeiro de 1990 e nº 7.664 de 30 de dezembro de 1991, alterando a lei nº 8.092 de 28 de fevereiro de 1964 que é a legislação base da divisão territorial administrativa do estado. O município de Ibitiúva não foi instalado devido decisão judicial no ano de 1991 que julgou inconstitucional sua criação. Já a criação de distritos a partir da Constituição de 1988 passou a ser de competência municipal, deixando de ser competência estadual. Por isso a data de criação a partir deste ano é a da inclusão na Divisão Territorial Brasileira feita pelo IBGE.

Lista

Ver também 
 Lista dos municípios de São Paulo por área
 Lista de municípios de São Paulo por população

Ligações externas 
 Fundação Seade - Histórico da Formação dos Municípios

Area
1993